Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Stichting Kritisch Bosbeheer
Robert L Bradshaw Intl - IATA-code voor vliegveld op eiland Saint Kitts
Svensk Kärnbränslehantering - Zweeds bedrijf voor nucleair afval
Surinaamse Korfbal Bond - de voormalige korfbalbond van Suriname